Санта-Клара-де-Олимар () — город на востоке Уругвая, в департаменте Трейнта-и-Трес.

География 
Расположен на границе с департаментом Серро-Ларго, в 34 км к северо-востоку от Серро-Чато и в 21 км к юго-западу от Тупамбе. Через город проходит автомобильная дорога № 7. Абсолютная высота — 286 метров над уровнем моря.

История 
Был основан 7 марта 1878 года с названием Олимар. 12 июня 1911 года получил статус села (Pueblo). 21 августа 1962 года был переименован в Санта-Клара-де-Олимар и получил статус малого города (Villa).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 2341 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Santa Clara de Olimar

Города Уругвая